Nahia puede referirse a:

Nahia, nombre de pila femenino.
Nahia, partido político español de ámbito vasco.
Nahia, una unidad administrativa otomana.